Gauner gegen Gauner bezeichnet:

 Gauner gegen Gauner (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Gauner gegen Gauner (Film), französische Filmkomödie von Claude Zidi